Das FIBT Skeleton-Ranking 2013/14 ist eine von der Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing (FIBT) erstellte Art Weltrangliste im Skeletonsport der Saison 2013/14. In die Wertung gingen alle Ergebnisse aus den vier offiziellen Rennserien (Weltcup (WC), Intercontinentalcup (ICC), Europacup (EC) und Nordamerikacup (NAC)) der FIBT im Skeleton sowie die Ergebnisse der Juniorenweltmeisterschaft 2014 (JWM) ein. Anhand des Rankings wurden die Nationen-Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2014 und die Quotenplätze für die vier Rennserien der Saison 2014/15 verteilt.

Die Tabelle zeigt, wie viele Punkte in den einzelnen Rennserien und Wettbewerben für das FIBT-Skeleton-Ranking errungen werden können.

Ranking Männer

Ranking Frauen

Anmerkung

Weblinks 
 FIBT-Rankings
 FIBT-Ranking Skeleton Männer 2013/14 (PDF-Datei, 68 KB)
 FIBT-Ranking Skeleton Frauen 2013/14 (PDF-Datei, 46 KB)

Skeleton